Fredrik Ulrik Wrangel (af Sauss) kan syfta på:

 Fredrik Ulrik Wrangel (1719–1793), svensk friherre och generalmajor
 Fredrik Ulrik Wrangel (1760–1853), svensk greve och generalmajor
 Fredrik Ulrik Wrangel (1820–1858), svensk greve och ryttmästare
 Fredrik Ulrik Wrangel (1853–1929), svensk greve och hovman